Attal ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Attal (1936–2003), französischer Schauspieler 
 Nina Attal (* 1992), französische Singer-Songwriterin, Gitarristin und Blues-Sängerin
 Yvan Attal (* 1965), französischer Schauspieler
 Youcef Attal (* 1996), algerischer Fußballnationalspieler